A Küknosz (görög betűkkel Κύκνος, a név jelentése „hattyú”) nevet legalább négy mitikus alak viselte. Három megegyezik abban, hogy bárdolatlan, durva jelleműek, a történet általában hattyúvá változásukkal ér véget. Ez talán arra utal, hogy a görögök a bütykös hattyú erőszakos természetére kerestek mitikus magyarázatokat. A negyedik változat a római korban a Hattyú csillagkép eredetének magyarázata.
 Küknosz, Poszeidón és Kalüké fia, homéroszi hős
 Küknosz, Arész és Püréné vagy Arész és Pelopia fia
 Küknosz, Apollón és Thüria fia
 Küknosz, Szthenelosz liguriai király és Klümené fia
 Küknosz, Apollodórosznál Helené 57 kérőjének egyike, de nem derül ki, hogy azonos-e valamelyik fentebbi Küknosszal

Lásd még: Hattyú csillagkép